Adrian steht für:

 Adrian (Name), männlicher Vorname und Familienname
 Adrianhelm, siehe Stahlhelm #Frankreich
 Adrian der Tulpendieb, deutsche Fernsehserie (1966)
 Hurrikan Adrian (2005), tropischer Wirbelsturm

Adrian ist der Name folgender Orte

in Rumänien:
 Adrian (Mureș), Dorf im Kreis Mureș
 Adrian (Satu Mare), Dorf im Kreis Satu Mare

in den Vereinigten Staaten:
 Adrian (Georgia), im Emanuel County
 Adrian (Illinois), im Hancock County
 Adrian (Michigan), im Lenawee County
 Adrian (Minnesota), im Nobles County
 Adrian (Missouri), im Bates County
 Adrian (Nebraska), im Keya Paha County – nicht mehr existent
 Adrian (New York), im Steuben County
 Adrian (North Dakota), im LaMoure County
 Adrian (Ohio), im Seneca County
 Adrian (Oregon), im Malheur County
 Adrian (Pennsylvania), im Armstrong County
 Adrian (South Carolina), im Horry County
 Adrian (Texas), im Oldham County
 Adrian (Virgin Islands), im St. John
 Adrian (Washington), im Grant County
 Adrian (West Virginia), im Upshur County
 Adrian (Town), Town(ship) im Monroe County, Wisconsin
 Adrian Division (Emanuel County, Georgia) – Census designated place
 Adrian Division (Johnson County, Georgia) – Census designated place
 Adrian Division (Oregon), im Malheur County – Census designated place
 Adrian Division (Texas), im Oldham County – Census designated place
 Adrian Furnace, im Clearfield County, Pennsylvania
 Adrian Mines, im Jefferson County, Pennsylvania

weitere geographische Objekte:
 Adrian Creek, Fließgewässer im Houghton County, Michigan
 Adrian Shaft Mine, Mine im Summit County, Colorado
 Adrian College Historical Marker, Park im Lenawee County, Michigan
 Adrian Monthly Meetinghouse Historical Marker, Park im Lenawee County, Michigan
 Adrian Spring County Park, Park im Nobles County, Minnesota
 Adrian Union Hall Historical Marker, Park im Lenawee County, Michigan

Siehe auch:
 Adrian Township
 Tropischer Wirbelsturm Adrian